San Blas peut désigner :

Toponymes

San Blas : ville de la province de La Rioja ;
 Département de San Blas de los Sauces : l'une des subdivisions de la province de La Rioja.

San Blas : une station de la ligne 7 du métro de Madrid.

San Blas : une ville de Gozo.

San Blas : une ville portuaire de l'État de Nayarit au bord de l'océan Pacifique.

Cordillère de San Blas : chaîne de montagnes du nord-est du pays ;
 Archipel de San Blas : îlots coralliens du pays.

San Blas : l'une des 9 paroisses civiles de la municipalité de Valencia dans l'État de Carabobo.

Homonymie de toponyme